Terry Davis peut faire référence à:

 Terry Davis (1938-), homme politique du parti travailliste britannique et secrétaire général du Conseil de l'Europe ;
 , joueur de football américain ;
  (1947), romancier américain ;
  (1967),  ancien basketteur professionnel américain ;
 Terry A. Davis (1969-2018), programmeur américain qui a créé et conçu le système d'exploitation TempleOS ;
 , doyen de la cathédrale St George, Georgetown, Guyane ;
  (1958-), rameur australien et dirigeant de l'industrie des boissons ;
  (1953-), artiste et infirmière philippino-américaine.